Nika Križnar (ur. 9 marca 2000 w Škofjej Loce) – słoweńska skoczkini narciarska. Złota i brązowa medalistka olimpijska (2022), zdobywczyni Pucharu Świata w sezonie 2020/2021, druga zawodniczka sezonu 2021/2022. Sześciokrotna medalistka mistrzostw świata juniorów, w tym indywidualna mistrzyni z 2018.

Przebieg kariery 
Križnar zdobywała medale nieoficjalnych letnich mistrzostw świata dzieci (w 2011 złoto w rywalizacji indywidualnej i drużynowej w kategorii do lat 12, rok później złoto w konkursie drużynowym i brąz indywidualnie w kategorii do lat 13). W latach 2015 i 2016 stawała także na podium zawodów OPA Games.

W styczniu 2013 zadebiutowała w cyklu Alpen Cup, w pierwszym starcie zdobywając debiutanckie punkty do klasyfikacji generalnej. We wrześniu 2014 po raz pierwszy zajęła miejsce w czołowej 10 konkursu Alpen Cupu. We wrześniu 2015 po raz pierwszy stanęła na podium zawodów tego cyklu, zwyciężając w szwajcarskim Einsiedeln, a w całym sezonie 2015/2016 w 8 startach w konkursach cyklu łącznie stawała na podium czterokrotnie. Sezon 2015/2016 zakończyła na 4. miejscu w klasyfikacji generalnej Alpen Cupu.

W lipcu 2015 zadebiutowała w konkursach FIS Cup, zajmując w Villach 12. i 27. pozycję. Miesiąc później w Oberwiesenthal po raz pierwszy w karierze wystąpiła w Letnim Pucharze Kontynentalnym, plasując się na 22. i 24. miejscu.

13 lutego 2016 w Ljubnie ob Savinji zadebiutowała w Pucharze Świata, zajmując w pierwszym starcie 14. miejsce, tym samym zdobywając pierwsze w karierze punkty tego cyklu. Dzień później na tym samym obiekcie zwyciężyła w kwalifikacjach do drugiego konkursu, a w samym konkursie głównym uplasowała się na 12. pozycji. Łącznie w tych 2 startach zdobyła 40 punktów, które pozwoliły jej zająć 36. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w sezonie 2015/2016.

23 lutego 2016 w Râșnovie zajęła 7. miejsce w konkursie indywidualnym mistrzostw świata juniorów, a dzień później, wraz z reprezentacją Słowenii (oprócz niej w zespole skakali Bor Pavlovčič, Ema Klinec i Domen Prevc), zdobyła złoty medal w rywalizacji drużyn mieszanych.

11 marca 2016 po raz pierwszy w karierze stanęła na podium FIS Cup, zwyciężając w konkursie rozegranym w Harrachovie. Sezon 2015/2016 tego cyklu zakończyła na 8. pozycji w klasyfikacji generalnej.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty N. Križnar na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty N. Križnar na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty N. Križnar na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Korona Alp

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńskie skoczkinie narciarskie
Słoweńscy medaliści olimpijscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Zdobywczynie Pucharu Świata w skokach narciarskich
Ludzie urodzeni w Škofjej Loce
Urodzeni w 2000